Бове () град је у Француској у региону Пикардија, у департману Оаза.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 55.481. У околини града Бове налази се међународни аеродром.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Тчев
  Мејдстон
  Сетубал
  Витен
  Деж

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: Insee 

Департман Оаза у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској